Це список стандартних роздільних здатностей сортований за кількістю пікселів у ширину в порядку зростання.

Важливо, щоб термін «роздільна здатність» не вводив в оману. Розміри тут вимірюються в пікселях, і не мають нічого спільного з таким параметром як роздільна здатність (щільність пікселів) самого монітору, що виражається в пікселях на дюйм () або пікселях на сантиметр (). Це пояснює, чому більша кількість пікселів не завжди означає, що кінцеве зображення матиме фізично більший розмір; насправді, більше пікселів на тому ж дисплеї означає, що зображення буде такого ж розміру, але з більшою роздільною здатністю (щільністю пікселів в зображенні), тому текст та графічні об'єкти будуть меншими.
Порівняння стандартів дисплеїв. Кольори позначають певне співвідношення сторін

Таблиці

Комп'ютерна графіка 
В таблиці нижче, співвідношення сторін дисплею (ССД), засноване виключно на співвідношенні розмірів у пікселях, щільність пікселів до уваги не береться.

Телебачення

Кіно

Відеозв'язок

Примітки

Література 
 
 
 Binant, Philippe, « Au coeur de la projection numérique », Actions, 29, 12-13, Kodak, Paris, 2007.

Див. також 
 Стандарти комп'ютерних дисплеїв

Посилання 
 Роздільна здатність і розгортка 
 Формат телебачення HD, характеристики і тенденції 

Технології дисплеїв